Sohár Pál (1936) vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Sohár Pál (1936) műfordító

Jegyzetek